fitna – słowo w języku arabskim
 Fitna – film z 2008 roku